Casault ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Casault, US-amerikanischer Basketballspieler
 Margaret Casault (* 1994), kanadische Volleyballspielerin